Бере́зовський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Глибоківського району Східноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Березовка.

Населення — 1360 осіб (2009; 1596 в 1999, 1692 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Калінінська сільська рада (села Березовка, Красна Зоря). Село Красна Зоря було ліквідоване 2018 року. До 2018 року округ називався Калінінським.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Глибоківського району